Архай ( – древен) е един от основните четири еона в историята на Земята, обхващащ периода от преди 3,9-3,8 до 2,5 милиарда години назад. По това време Земята няма кислородна атмосфера, но се появяват първите анаеробни бактерии. Вулканичната дейност е засилена с чести изригвания. По това време Земята е три пъти по-гореща, отколкото е днес.

Терминът архай е предложен в 1872 г. Еонът архай се дели на четири ери:
 Еоархай
 Палеоархай
 Мезоархай
 Неоархай

Външни препратки 
 Архай

Източници 

Геология